AMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Almenara (Brasile)